Abborrasjön är ett vanligt namn på sjöar i södra Sverige.

Blekinge 
 Abborrasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624812-142071), 
 Abborrasjön (Kyrkhults socken, Blekinge, 624471-143063), 
 Abborrasjön (Öljehults socken, Blekinge),

Halland 
 Abborrasjön (Askome socken, Halland), 
 Abborrasjön (Fagereds socken, Halland, 635217-131542), 
 Abborrasjön (Fagereds socken, Halland, 634399-131423), 
 Abborrasjön (Gunnarps socken, Halland), 
 Abborrasjön (Gällareds socken, Halland), 
 Abborrasjön (Knäreds socken, Halland), 
 Abborrasjön (Krogsereds socken, Halland), 
 Abborrasjön (Källsjö socken, Halland, 634809-131310), 
 Abborrasjön (Källsjö socken, Halland, 634478-130910), 
 Abborrasjön (Nösslinge socken, Halland), 
 Abborrasjön (Slättåkra socken, Halland), 
 Abborrasjön (Ysby socken, Halland),

Skåne 
 Abborrasjön (Rya socken, Skåne), 
 Abborrasjön (Röke socken, Skåne), 
 Abborrasjön (Tåssjö socken, Skåne), 
 Abborrasjön (Örkelljunga socken, Skåne), 
 Abborrasjön (Örkeneds socken, Skåne),

Småland 
 Abborrasjön (Burseryds socken, Småland), 
 Abborrasjön (Femsjö socken, Småland), 
 Abborrasjön (Hagshults socken, Småland), 
 Abborrasjön (Svenarums socken, Småland), 
 Abborrasjön (Vrå socken, Småland), 
 Abborrasjön (Åkers socken, Småland), 
 Abborrasjön (Öreryds socken, Småland), 
 Lilla Abborrasjön, Småland, 
 Stora Abborrasjön, Småland,

Västergötland 
 Abborrasjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), 
 Abborrasjö (Borgstena socken, Västergötland), 
 Abborrasjön (Bredareds socken, Västergötland), 
 Abborrasjön (Håcksviks socken, Västergötland), 
 Abborrasjön (Ljushults socken, Västergötland), 
 Abborrasjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), 
 Lilla Abborrasjön (Roasjö socken, Västergötland), 
 Abborrasjö (Seglora socken, Västergötland), 
 Stora Abborrasjön (Skephults socken, Västergötland, 637972-132538), 
 Stora Abborrasjön (Skephults socken, Västergötland, 638437-132494), 
 Abborrasjön (Tiveds socken, Västergötland), 
 Abborrasjö (Töllsjö socken, Västergötland), 
 Lilla Abborrasjön (Örsås socken, Västergötland), 
 Stora Abborrasjön (Örsås socken, Västergötland), 
 Abborrasjön (Östra Frölunda socken, Västergötland),

Se även
Abborresjön
Abborrsjön